Слове́нцы () — южнославянский народ. Общая численность около 2 — 2,5 млн, проживают в Словении (2 млн чел., оценки 2008 года). Национальная перепись 2002 года зарегистрировала 1,63 млн человек, которые назвали себя словенцами по национальности, тогда как 1,72 млн отнесли себя к словенцам по языку. Вторая по численности словенцев страна — США, далее идут Италия, Канада, Австрия, Германия, Австралия, Хорватия и ряд других стран.

Словенские ирриденты 
За пределами Словении этнические словенцы компактно проживают в Южной Австрии (каринтийские словенцы), в хорватской части полуострова Истрия, и в регионах Италии, пограничных со Словенией (Венецианская Словения).

Словенские субэтносы 

Среди словенцев выделяются разного рода субэтнические группы, различающиеся культурными, бытовыми, языковыми и другими чертами. Их объединяют в четыре основные этнографические области — альпийскую, среднесловенскую, средиземноморскую и паннонскую.

Язык 
Язык — словенский. Из-за того, что словенские общины развивались в условиях изоляции друг от друга горными хребтами на протяжении столетий, словенский язык, несмотря на его небольшой географический ареал, характеризуется высокой степенью диалектного дробления.

См. также 
 Словенцы в Австралии
 Югославы
 Славянская колонизация Восточных Альп

Примечания

Ссылки 

 
 Slovene Studies (журнал)

 
Народы Австрии
Народы Германии
Народы Италии
Народы Канады
Народы Словении
Народы США
Народы Хорватии